Околиш има више значења:

 Околиш (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Околиш (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Општина Околиш (Алба), општина у округу Алба у Румунији